Кункунул има више значења:

 Општина Кункунул (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кункунул (Кункунул, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику